Lefebvre kan syfta på

Personer 
 Arlette Lefebvre (född 1947) kanadensisk barnpsykolog
 François Joseph Lefebvre (1755-1820) fransk militär och hertig
 Henri Lefebvre (1901-1991) fransk marxistisk filosof och sociolog
 Jules Joseph Lefebvre (1836-1911) fransk konstnär
 Louise Lefebvre (1740-1777) fransk skådespelerska, delvis verksam i Sverige
 M.N.L. Lefebvre, mykolog och auktor
 Marcel Lefebvre (1905-1991) fransk katolsk präst, biskop och ledare för schismatisk grupp
 Sébastien Lefebvre (född 1981) kanadensisk musiker
 Vladimir Lefebvre (född 1936), rysk-amerikansk matematiker

Geografi
 Lefebvre, Quebec, en kommun i Québec

Se även 
 Lefèvre